Tausend Augen ist Filmtitel von:
 Tausend Augen (1984), deutscher Spielfilm
 Unter Verdacht: Tausend Augen, Episode der Fernsehserie Unter Verdacht (2009)

Siehe auch:
 Die 1000 Augen des Dr. Mabuse (1960)
 Die 1000 Augen der Ninja (1985)
 Die Nacht hat tausend Augen (1948)
 Das Haus der tausend Augen, Wenn Mauern töten (1981)
 Das Netz der tausend Augen (1974)